En återställare är en alkoholhaltig drink som intas för att lindra baksmälla.

Medicinsk förklarningsmodell
Hur god effekt en återställare skulle ge och vilka fysiologiska mekanismer som skulle ligga bakom effekten är inte helt utrett, men det har konstaterats att små doser etanol kan lindra eller förebygga obehag hos kirurgipatienter som snabbt gått från hög alkoholkonsumtion till ingen alls.

Källor

Alkoholdrycker